Franciszek Sawicki (1877-1952) – ksiądz katolicki, profesor, filozof
 Franciszek Sawicki (1916-1989) – podpułkownik ludowego Wojska Polskiego
 Franciszek Sawicki (1925-1992) – pułkownik ludowego Wojska Polskiego